Le manoir des Fossés désigne plusieurs bâtiments portant ce nom :

En France 
 Manoir des Fossés (Haramont) dans le département de l’Aisne,
 Manoir des Fossés (Plélan-le-Petit) dans le département des Côtes-d’Armor.